Сейа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Гийестр. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05026.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 304 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 206 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 168 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 81,6 %, в 1999 году было 78,0 %). Из 168 активных работали 163 человека (87 мужчин и 76 женщин), безработными были 5 женщин. Среди 38 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Сесиль (XIV—XV века).
 Церковь Сен-Себастьен.
 Часовня Пенитан (музей дю Тан), рядом с церковью Сен-Себастьен.
 Девевенский дом Шабран.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки